Саве́лий — мужское русское личное имя. Существуют две версии происхождения имени. По одной версии возводится к имени Саул (Савл) (от  Шауль, буквально «испрошенный [у Бога]»). Другая исходит от греческого варианта ( < ) в значении сабинский. От этого имени произошли фамилии Савельев, Савелов и Савёлов.

На Руси имя появилось с христианством из Византии. Согласно В. А. Никонову, к 1980-м годам в СССР имя вышло из употребления.

Именины: 30 июня.

Примечания 

Имена еврейского происхождения
Мужские имена
Русские мужские имена